L’apprendista stregone può riferirsi a:

 L’apprendista stregone, ballata del 1797 di Wolfgang Goethe
 L’apprendista stregone, poema sinfonico del 1897 di Paul Dukas
 L’apprendista stregone, episodio musicale del film del 1940 Fantasia sul citato poema sinfonico di Dukas
 L’apprendista stregone,  cortometraggio del 1955 di Michael Powell
 L’apprendista stregone, film del 2010 di Jon Turteltaub